Der Kanton Chalosse Tursan ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Mont-de-Marsan im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Hagetmau.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Chalosse Tursan